Canta para usted es un álbum de estudio de la compañía discográfica Philips de Carmen Sevilla, grabado en 1959. Es un disco dónde se encuentra variedades de canciones de varios estilos como Coplas,  Ojitos traidores, Amor ¿Dónde estás, amor?, Tarantela sevillana, Rayito de sol, Donna, Regresa a mí, Tuya.

Pistas

Referencias 

Álbumes de Carmen Sevilla
Álbumes de España de 1959